Boulevard des stars (星光大道 en chinois simplifié, xīngguāng dàdào en pinyin) est une émission de télé-crochet de CCTV-3 commencée en octobre 2004 et présentée par le populaire Bì Fújiàn (毕福剑), affectueusement surnommé Bì lǎoyé / 毕姥爷, càd Grand-père Bì, ou Lǎo Bì / 老毕 càd le vieux Bì.

Il s'agit d'un concours d'artistes spécialisés dans différents domaines ou multidisciplinaires. Les concurrents sont évalués par des professionnels du spectacle et les lauréats sélectionnés par des spectateurs assistant à l'émission, goûtant ainsi à un semblant de démocratie à travers ce divertissement.

De nombreuses vedettes actuelles de la pop chinoise se sont fait connaître en gagnant ou participant à cette émission-concours.

Invités célèbres réguliers 
 Daniela Anahí Bessia
 师胜杰 
 梁宏达 
 老猫 
 黄豆豆等

Plus chronologiquement, par saisons de l'émission, on retiendra par exemples :

En 2004 
 Abao (阿宝), un chanteur du Shanxi interprétant des chants traditionnels d'agriculteurs de sa région.
 Phoenix Legend (凤凰传奇), avec la chanson « 月亮之上, Yuèliang zhī shàng », càd Sur la Lune).
 E'er Gunei (额尔古纳)

2005 
 Rongba xinna (茸芭莘那)
 Hao Ge (郝歌)
 Li Yugang (李玉刚),  / haute-contre mélangeant pop et opéra traditionnel.

2006 
 Yang Guang (杨光)
 Zhang Xin (张芯)
 Mayi (蚂蚁)

2008 
 Zhang Yu (张羽)
 Jiu yue qiji (玖月奇迹)
 Jing Mei'er (金美儿)
 Ma Guangfu (马广福)
 Li Chen (李晨)
 Lie Huzuo (猎户座)

2009 
 Wang Mu (旺姆)
 Guan Jian (关键)
 Liu Xiangyuan (刘向圆)

2010 
 Lou Dacheng (刘大成)
 Xuri Yanggang (旭日阳刚)
 Shitou (石头)
 Sudan (苏丹)

2011 
 Liu Sai (刘赛)
 Wuming Zhuhe (无名组合)
 Wawa (娃娃)
 Zhu Zhiwen / 朱志文 surnommé 军衣大歌 / le chanteur au long vêtement militaire, en raison de son apparence pauvre en long vêtement récupéré du service militaire ; issu de la campagne et d'origine modeste, interprétant des extraits d'opéras contemporains chinois dans le style des opéras européens.

Lien externe 
  星光大道, site officiel de l'émission.

Émission de télévision produite en Chine
Émission diffusée sur CCTV